Міф також іноді пишеться українською як міт — оповідь, що пояснює походження певних речей чи явищ, через емоційно-чуттєві о́брази.
 Міф політичний — форма позараціонального віддзеркалення та інтерпретації в індивідуальній і масовій свідомості політичної реальності та суспільних цінностей.
 Міф міський або міська легенда — форма сучасного фольклору, заснована на міфологічному мисленні, коротка історія про рідкісний чи незвичайний випадок, факт, що спирається на сучасну технічну та суспільну реальність.
Залежно від контексту міф може означати

 Міф (2005), китайський фільм 2005 року із Джекі Чаном у головній ролі знятий режисером Стенлі Тонгом.
 Міф (2018), український документальний фільм 2018 року знятий режисерами Леонідом Кантером та Іваном Яснієм про життя українського оперного співака та військового Василя Сліпака.
 Міф — серія стратегічних відеоігор.

Див. також 
MythTV — програмний пакет для створення домашніх кінотеатрів.